Augusto I di Sassonia (1526-1586) – principe elettore di Sassonia della Casata di Wettin
 Ernesto Augusto I di Sassonia (1688-1748) – duca di Sassonia-Weimar e, dal 1741, duca di Sassonia-Eisenach
 Federico Augusto I di Sassonia (1670-1733) – duca e principe elettore di Sassonia, con il nome di Federico Augusto I, e re di Polonia con il nome di Augusto II di Polonia